RTTI steht für:
 Real Time Traffic Information, englisch für „Echtzeit-Verkehrsinformation“, ein Hauptthema der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007
 Runtime Type Information, englisch für „Typinformation zur Laufzeit“, ein Konzept aus der Softwareentwicklung

RTTI